Il singolare del torneo di tennis Belgian Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Amanda Coetzer che ha battuto in finale Cristina Torrens Valero 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Amanda Coetzer (campionessa)
 Sabine Appelmans (secondo turno)
 Kim Clijsters (secondo turno)
 Ángeles Montolio (quarti di finale)

 Karina Habšudová (secondo turno)
 Åsa Svensson (secondo turno)
 Assente
 Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Jana Nejedly (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Belgian Open 2000